Бахардок

 Бахардок — название посёлка Бокурдак в Туркмении до 1993 года
 Бахардок — найденный рядом с этим посёлком метеорит